Inuloides tomentosa (L.f.) B.Nord è una pianta della famiglia delle Asteraceae (sottofamiglia Asteroideae, tribù Calenduleae), endemica del Sudafrica. È l'unica specie del genere Inuloides.

Note

Collegamenti esterni
https://web.archive.org/web/20151018123421/http://fernkloof.com/species.mv?816

Asteroideae